Werila oder Verila () steht für:
 Werila (Gebirge), Gebirge in Südosteuropa
 Werila-Gletscher, ein Gletscher auf der Livingston-Insel in der Antarktis 
 Werila (Unternehmen), ein Chemieunternehmen aus Bulgarien